Ште́фан А́уэр (; ), более известный как И́штван А́вар () — румынский и венгерский футболист, нападающий.

Карьера 
Иштван Авар начал свою карьеру в клубе АМЕФ из родного города Арада. Во время игры в АМЕФе, Авар 12 апреля 1926 года дебютировал в сборной Румынии в матче с командой Болгарии, в первой же игре забив мяч в ворота противника. Второй и последний матч за сборную Румынии Авар провёл уже будучи игроком клуба «Колца» из Брашова: 19 июня 1927 года он дважды поразил ворота сборной Польши в матче, завершившимся со счётом 3:3. В 1927 году после румынского первенства, которое завершилось поражением «Колцы» в финале матча-переигровки, Авар уехал в Венгрию. В Венгрии румын присоединился к клубу «Уйпешт». В 1920—1930 годы «Уйпешт» был одним из сильнейших клубов Европы, с «Уйпештом» Авар выиграл 4 чемпионата Венгрии, Кубок Митропы и Кубок Наций (на двух этих турнирах становился лучшим бомбардиром). Успехи в «Уйпеште» привели к тому, что Авара пригласила в свои ряды сборная Венгрии, в которой он провёл 21 матч и забил 24 мяча, участвовал в кубке Центральной Европы и чемпионате мира 1934. После ухода из «Уйпешта», Авар вернулся в Румынию и присоединился к клубу «Рапид», затем он выступал в клубах «Капошвар Ракоци» и «Кашав».

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Митропы: 1929
 Обладатель Кубка Наций: 1930
 Чемпион Венгрии: 1930, 1931, 1933, 1935
 Обладатель Кубка Румынии: 1937, 1938, 1939, 1940

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Митропы: 1929 (10 мячей)
 Футболист года в Венгрии: 1931
 Лучший бомбардир Кубка Центральной Европы: 1932 (8 мячей)
 Лучший бомбардир чемпионата Румынии: 1940 (19 мячей)

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Румынии
Футболисты Венгрии
Футбольные тренеры Румынии
Футбольные тренеры Венгрии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Рапид» Бухарест